SPDP ist die Abkürzung für:
 Somali People’s Democratic Party, eine politische Partei in Äthiopien
 Sarawak Progressive Democratic Party, eine politische Partei in Malaysia.

SPDP